T14 Heavy Tank – anglo-amerykański czołg ciężki
 T14 – oznaczenie Marines na czołg Marmon-Herrington CTLS
 T14 - linia metra tworząca z T13 czerwoną linię sztokholmskiego metra
 T 14 - pruskie oznaczenie parowozu TKt1
 T-14 – rosyjski czołg podstawowy
 Droga międzynarodowa T14 – dawne oznaczenie drogi w Polsce